Het Wheelchair Tennis Masters-toernooi van 2019 vond plaats van 19 tot en met 26 november 2019 in de Amerikaanse stad Orlando (Florida). Het was de 26e editie van het toernooi dat beschouwd wordt als het officieuze wereldkampioenschap in het rolstoeltennis. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Het toernooi bestond uit twee delen:
 NEC Wheelchair Masters (enkelspel)
 UNIQLO Doubles Masters (dubbelspel)

Beide delen kenden drie categorieën deelnemers: mannen, vrouwen en quad-spelers. In elk van de zes aldus ontstane toernooi-onderdelen werd eerst een groepsfase (round robin) afgewerkt, waarna een eliminatiefase (knock-out) volgde.

Enkelspel

Mannen 
Deelnemers aan de groepsfase:
(ranglijstpositie per 14 oktober 2019)
  Gustavo Fernández
  Shingo Kunieda
  Stéphane Houdet
  Joachim Gérard
  Nicolas Peifer
  Alfie Hewett
  Stefan Olsson
  Gordon Reid

Eliminatiefase

Vrouwen 
Deelneemsters aan de groepsfase:
(ranglijstpositie per 14 oktober 2019)
  Diede de Groot
  Yui Kamiji
  Aniek van Koot
  Marjolein Buis
  Jordanne Whiley
  Zhu Zhenzhen
  Kgothatso Montjane
  Sabine Ellerbrock

Eliminatiefase

Quads 
Deelnemers aan de groepsfase:
(ranglijstpositie per 14 oktober 2019)
  Dylan Alcott afgemeld
  Andy Lapthorne
  David Wagner
  Koji Sugeno
  Sam Schröder
  Niels Vink
  Heath Davidson

Eliminatiefase

Dubbelspel

Mannen 
Deelnemers aan de groepsfase:
  Stéphane Houdet en  Nicolas Peifer 
  Alfie Hewett en  Gordon Reid 
  Joachim Gérard en  Stefan Olsson 
  Gustavo Fernández en  Agustín Ledesma 
  Tom Egberink en  Maikel Scheffers 
  Ruben Spaargaren en  Jef Vandorpe 
  Daniel Caverzaschi en  Martín de la Puente 
  Chris Herman en  Conner Stroud 

Eliminatiefase

Vrouwen 
Deelneemsters aan de groepsfase:
  Diede de Groot en  Aniek van Koot 
  Marjolein Buis en  Dana Mathewson 
  Lucy Shuker en  Jordanne Whiley 
  Katharina Krüger en  Kgothatso Montjane 
  Charlotte Famin en  Zhu Zhenzhen 
  Angélica Bernal en  María Florencia Moreno 

Eliminatiefase

Quads 
Deelnemers aan de groepsfase:
  Nicholas Taylor en  David Wagner 
  Heath Davidson en  Niels Vink 
  Kim Kyu-seung en  Koji Sugeno 
  Andy Lapthorne en  Sam Schröder 

Finales

Externe links 
 Toernooischema ITF
 Ranglijst ITF op 14 oktober 2019
 Wheelchair Tennis Masters 2019, USTA
 Finales dubbelspel, 25 november 2019
 Finales enkelspel, 26 november 2019
 Uitslagen enkelspelfinales met 3e plaats, tournamentsoftware.com
 Uitslagen dubbelspelfinales met 3e plaats, tournamentsoftware.com

ITF-toernooi in 2019